Le Grand Rendez-vous peut faire référence à :
 Le Grand Rendez-vous (1950), un film français de Jean Dréville ;
 Le Grand Rendez-vous, une émission de radio (et désormais également de télévision) française consacrée à la politique française ;
 Le Grand Rendez-vous, une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde (2011) ;
Le grand rendez-vous, une émission de radio d'information à la mi-journée, diffusée de 12h30 à 14h sur France Inter, dans la programmation de la crise sanitaire.